Kalmouk (en russe : Калмыцкая) peut faire référence à : 

 un Kalmouk, un habitant de la Kalmoukie ;
 le kalmouk, leur langue ;
 la race de chevaux Kalmouk ;
 la race bovine Kalmouk.